Desa Kediten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kediten (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 110,39), Jawa Tengah, 
 Desa Kediten (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 109,95), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar